Ойген Каменка (, 4 марта 1928, Кёльн — 19 января 1994, Канберра) — австралийский философ-марксист русско-еврейского происхождения, ведущий австралийский специалист по революционным и социальным движениям, профессор Австралийского национального университета и Национального университета Сингапура. Его докторская диссертация — «Этические основы марксизма» — вышла в свет в 1962 году.

Книги 
 Marxism and Ethics (1969)
 A World in Revolution? (1970)
 The Philosophy of Ludwig Feuerbach (1970)
 
 The Portable Karl Marx (1983)
 Nationalism: The Nature and Evolution of an Idea
 Bureaucracy (1989)

Примечания

Ссылки 
 Eugene Kamenka Archive

Философы по алфавиту
Философы Австралии
Теоретики марксизма
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии